Fresa puede referirse a:
 una planta del género Fragaria;
 una herramienta;
 una canción de Chocquibtown
 en México, se usa como palabra informal para describir esnobismo'''.